Andrea della Valle – włoski kardynał, biskup Crotone.
 Andrea della Valle – włoski przedsiębiorca, współwłaściciel ACF Fiorentina.